Codice rosso – codice di priorità immediata per le emergenze (118, Vigili del Fuoco, Protezione Civile) 
 Codice rosso – serie televisiva

 Codice Rosso (Legge 19 luglio 2019, n. 69) – legge italiana riguardante misure a difesa delle vittime di violenza domestica e di genere